Empel ('s-Hertogenbosch), een stadsdeel in de gemeente 's-Hertogenbosch
 Oud-Empel, een dorp bij 's-Hertogenbosch, tot de Tweede Wereldoorlog Empel geheten
 Empel (Duitsland), een dorp in de gemeente Rees